Straight Outta Compton – album zespołu N.W.A z 1988 r.,
 Straight Outta Compton – singel zespołu N.W.A z 1988 r.,
 Straight Outta Compton: N.W.A 10th Anniversary Tribute – album kompilacyjny zespołu N.W.A wydany w 1998 r.,
 Straight Outta Compton – film biograficzny o zespole N.W.A w reżyserii F. Gary'ego Graya z 2015 r.,
 Straight Outta Compton – niezależny film w reżyserii Ryana Combsa z 1999 r.